Filser ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Filser (* 1993), deutsche Skirennläuferin
 Benno Filser (1887–1939), deutscher Verleger
 Im Artikel Benno Filser wird auch Filser-Archiv beschrieben, das aus ca. 22500 Fotonegativen besteht
 Erwin Filser (* 1940), deutscher Politiker
 Hubert Filser (1959–2012), deutscher Theologe
 Jakob Filser (1802–1880),  deutscher Zeichner, Zeichenlehrer und Autor
 Josef Filser (Oberamtmann) (1847–1918), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Juliane Filser (* 1959), deutsche Biologin, Ökologin und Hochschullehrerin
 Karl Filser (* 1937), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Maria Caspar-Filser (1878–1968), deutsche Malerin
 Willibald Filser (1831–1895), deutscher Kunsthändler und Museumsgründer

Filser ist der Familienname folgender fiktiver Personen:

 Josef Filser, literarische Figur von Ludwig Thoma
 siehe hierzu auch: Jozef Filsers Briefwexel, humorvoll-satirisches Buch von Ludwig Thoma, das erstmals 1912 erschien
 Filserbrief wurde sprichwörtlich für Schriftstücke mit groben Schreib- und Stilfehlern sowie die damit verbundenen Verständnisschwierigkeiten